Манило Іван Васильович — український поет, байкар, видавець, редактор. 
 Манило Іван Іванович —  президент Курганського наукового центру міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності, директор Інформаційно-аналітичного центру з проблеми знищення хімічної зброї.

Українські прізвища